Melophagus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Melophagus ingår i familjen lusflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lusflugor
Melophagus